In Session (dt. etwa „bei der Probe“, „in der Sitzung“) bezeichnet:
 mehrere Musikalben, unter anderem von
 The Dubliners, siehe The Dubliners with Luke Kelly
 Albert King und Stevie Ray Vaughan
 Chairmen of the Board
 Dinosaur Jr.
 Black Roots
 Lisa Stansfield
 New Order
 eine Nachrichtensendung auf dem US-amerikanischen Sender TruTV